L'autoroute A631 relie l'échangeur  de la rocade de Bordeaux A630/RN 230 au centre de Bordeaux, longeant la rive gauche de la Garonne sur tout son parcours.

Histoire 
Mise en service en 1974, cette autoroute gratuite à  est exploitée par la DIR Atlantique. À la fin de son parcours, elle est prolongée par une voie dénommée « Boulevard des frères Moga ». Sa vitesse est limitée à  pour les véhicules légers et à  pour les poids lourds.

Depuis l'ouverture du Pont d'Arcins (Pont François Mitterrand), cette autoroute a perdu beaucoup de son intérêt. Elle permettait de rabattre le trafic vers les différents ponts de Bordeaux pour franchir le fleuve.

En 2017, la Métropole de Bordeaux a demandé à l’État le déclassement de l’A631 et ce afin de transformer celle-ci en boulevard urbain à l'horizon 2025 avec une mise à  et une vitesse limitée à . Par décret en date du , sont déclassées de la catégorie des autoroutes les sections courantes de l'autoroute A631 entre l'ouvrage hydraulique de l'Estey de Franck inclus (PR 0 + 903 sur chaussée droite et PR 0 + 683 sur chaussée gauche) et l'extrémité de l'A631 vers Bordeaux (PR 2 + 25), soit des sections longues de  sur la chaussée droite et de  sur la chaussée gauche, ainsi que les bretelles  de l'échangeur 33A963101, d'une longueur totale de 650 m. Les voies ainsi déclassées sont reclassées, avec leurs dépendances et accessoires, dans le domaine public routier national. Les sections de l'A631 comprises entre son origine (PR 0 + 000) et l'ouvrage hydraulique de l'Estey de Franck sont intégrées en tant que bretelles à l'autoroute A 630, dont elles constitueront l'échangeur 33A963021. Le décret prendra effet à la date de signature par le préfet du département de la Gironde de l'arrêté de reclassement dans le domaine public routier de la métropole de Bordeaux des voies déclassées.

Itinéraire 

 
   : Bègles
 Entrée dans Bordeaux, fin de l'autoroute A631

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 L'A631 sur WikiSara

631